Sprava lahko je:
 Sprava, roman Miha Mazzinija
 dejstvo, da se kdo spravi s kom
 stanje, ki ga povzroči dejstvo, da se kdo spravi s kom